Серхио Маркос Гонсалес (; 3 февраля 1992, Саседон, Испания) — испанский футболист, полузащитник футбольного клуба «Расинг Сантандер».

Клубная карьера
Маркос воспитанник мадридского «Атлетико». 5 сентября 2009 году дебютировал за «Атлетико Б» в матче против «Химнастик» (0:0).

Летом 2012 года, Маркос переходит в другой дубль – «Вильярреал Б». В сезоне 14/15 был выбран капитаном команды.

Впервые в основной команде Маркос появился 15 февраля 2015 года в матче против «Райо Вальекано» (0:2). 9 июля он был отдан в аренду представителю Ла Лиги 2 – «Луго» где провёл 33 матча.

Свой первый мяч в новую команду забил 8 ноября 2015 году в матче против «Жироны» (1:0). 21 июля следующего года он подписал трёхлетний контракт с футбольным клубом «Реал Вальядолид».

Ссылки
 Профиль на сайте «Вальядолида»

Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»